Даниэ́л да Круш Карва́лью (; родился 2 ноября 1976 года, Лиссабон) — португальский футболист, более известный как Дани.

Биография 
Дани начал свою футбольную карьеру в местном клубе «Спортинг» из Лиссабона, позже перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, где имел очень мало игровой практики. В 1996 году Дани перешёл в нидерландский «Аякс», в котором в течение четырёх лет периодически был игроком основного состава. Его дебют за «Аякс» состоялся 29 сентября 1996 года в матче против «Твенте». Его гол, забитый в ворота «Атлетико Мадрид» с дальнего расстояния, помог «Аяксу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 1996/97.

После «Аякса» Дани вернулся на родину, где выступал за «Бенфику», отыграв всего пять матчей. Последним клубом в карьере стал испанский «Атлетико Мадрид», с которым в сезоне 2001/02 стал чемпионом Испании во втором дивизионе. В 2003 году Дани мог подписать контракт с шотландским «Селтиком», но сделка сорвалась. В 2004 году Даниэл да Круш Карвалью объявил о завершении своей карьеры.

На молодёжном чемпионате мира 1995 года, проходившем в Катаре, Дани занял со сборной 2 место. Дани сыграл за национальную сборную Португалии 9 матчей. Его дебют состоялся 12 декабря 1995 года в матче против Англии, который завершился со счётом 1-1. Последним матчем за сборную стала игра против Дании 29 марта 2000 года, закончившаяся победой португальцев 2-1.

Достижения 
 Обладатель кубка Португалии: 1995
 Полуфиналист летних Олимпийских игр-1996 в Атланте
 Обладатель суперкубка Португалии: 1995
 Чемпион Нидерландов: 1998
 Обладатель кубка Нидерландов: 1998, 1999
 Чемпион Испании второго дивизиона: 2002

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Zanziball»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»